Vatke kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Carl Wilhelm Vatke
 Wilhelm Vatke

Robotskapade auktorsförkortningar